

Водне — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Водне — село, Мактааральський район, Туркестанська область

Водне — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Водне — село, Запорізька область, Василівський район